Ета́бль-сюр-Мер () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на захід від Парижа, 105 км на північний захід від Ренна, 14 км на північ від Сен-Бріє.

Історія 

1-3-2016 Етабль-сюр-Мер і Бінік було об'єднано в новий муніципалітет Бінік-Етабль-сюр-Мер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1425 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3139,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Етабль-сюр-Мер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Етабль-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор